Футбольная лига Англии 1897/1898 () — 10-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 16 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Шеффилд Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Бернли».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Тестовые матчи 
Тестовые матчи проводились по системе плей-офф. В них встречались команды, занявшие 15-е и 16-е места в Первом дивизионе и 1-е, 2-е места во в Втором дивизионе. В случае победы команды из Первого дивизиона она сохраняла своё место в высшей лиге, в случае же победы команды из Второго дивизиона она приглашалась в Первый дивизион, а проигравшая команда выбывала во Второй дивизион.

Первый раунд 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

Ссылки 
 Футбольная лига 1897/98 на сайте RSSSF.com

1897
Футбол в Англии в сезоне 1897/1898